Morg steht für:

 Morg (Comicfigur), eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum

Morg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Morg (1867–1936), deutscher Richter

Siehe auch:
 Morgue
 Mork